IM the Supervisor — пятый студийный альбом израильского психоделик транс дуэта Infected Mushroom, выпущен 10 сентября 2004 года BNE.

Об альбоме 
IM the Supervisor содержит 10 треков и включает в себя хит Cities of the Future.

В интервью 2004 года Infected Mushroom объяснили, что текст «IM the Supervisor» (I'm the supervisor, Give me a taxi number) основан на попытке группы вызвать такси в немецком отеле и споре Амита со служащей отеля. Возник языковой барьер, и она не могла понять его вопрос «Я могу получить номер такси?» В итоге Амит попросил позвать супервайзера, на что последовал ответ: «Я супервайзер!!».

Обложку диска оформил Девид Хо, который так же занимался оформлением дисков Oforia.

Список композиций 
 «IM the Supervisor» (Aizen/Duvdevani) — 8:34
 «Ratio Shmatio» (Aizen/Duvdevani) — 6:29
 «Muse Breaks RMX» (Dagan/Aizen/Duvdevani) — 7:09 (ремикс на одноимённую песню J.Viewz)
 «Meduzz» (Aizen/Duvdevani) — 6:42
 «Cities of the Future» (Aizen/Duvdevani) — 6:59
 «Horus the Chorus» (Aizen/Duvdevani) — 7:39
 «Frog Machine» (Aizen/Duvdevani) — 6:10
 «Noon» (Aizen/Duvdevani) — 6:07
 «Bombat» (Aizen/Duvdevani) — 8:17
 «Stretched» (Aizen/Duvdevani) — 7:22

Альбомы 2004 года
Альбомы Infected Mushroom